Колонија Сан Антонио има више значења:

 Колонија Сан Антонио (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Антонио, Ранчо лос Моралес (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Антонио (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Сан Антонио (Санта Марија Мистекиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику